przedmieście – rodzaj jednostki osadniczej

Integralne części miejscowości w Polsce (33) 

 Przedmieście – część wsi Uściszowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce
 Przedmieście – część miasta Dynów w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim
 Przedmieście – część miasta Łańcut, w województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim
 Przedmieście – część miasta Opatowiec w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec
 Przedmieście – część miasta Koszyce w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce

Miejscowości w Polsce:
 Przedmieście Bliższe
 Przedmieście Czudeckie
 Przedmieście Dalsze
 Przedmieście Dubieckie
 Przedmieście Szczebrzeszyńskie
 Jawornik-Przedmieście
Dzielnice i osiedla:
 Bydgoskie Przedmieście w Toruniu
 Chełmińskie Przedmieście w Toruniu
 Jakubskie Przedmieście w Toruniu
 Przedmieście Oławskie we Wrocławiu
 Przedmieście Szczecińskie w Stargardzie
 Przedmieście Barnimowskie w Stargardzie
 Przedmieście Poznańskie w Stargardzie
 Przedmieście Świdnickie we Wrocławiu
 Stare Przedmieście w Gdańsku
inne:
 Krakowskie Przedmieście – ulica w Warszawie
 Krakowskie Przedmieście – ulica w Lublinie

Miejscowości na Ukrainie
 Przedmieście – dawna wieś (obecnie obwód lwowski, rejon jaworowski)
 Przedmieście – wieś, obwód tarnopolski, rejon buczacki

Także:
 Przedmieście – grupa literacka dwudziestolecia międzywojennego

Przypisy